

São Gabriel est une municipalité de l'État de Bahia
  São Gabriel est une municipalité de l'État du Rio Grande do Sul
 São Gabriel da Cachoeira est une municipalité de l'État d'Amazonas
 São Gabriel da Palha est une municipalité de l'État d'Espírito Santo
 São Gabriel do Oeste est une municipalité de l'État de Mato Grosso do Sul

Homonymie de toponyme